Nisse steht für:

 Nisse, eine niederländische Ortschaft, siehe Nisse (Niederlande)
 Nisse, eine skandinavische Sagengestalt, ähnlich dem Wichtel oder Gartenzwerg
 das Ei bestimmter Tierläuse, insbesondere der Kopflaus
 in der Textilindustrie unerwünschte Faserverschlingungen und -verknotungen
 Nisse (Musiker), deutscher Sänger und Songwriter

Nisse ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Nisse (1869–1949), deutscher Bildhauer und Künstler

Siehe auch:
 Nissen (Begriffsklärung)
 NIS (Nis, Niss, Niß; Nys, Nyss, Nyß; Begriffsklärung)